Дискография нидерландского диджея Мартина Гаррикса состоит из 4-х мини-альбомов, 1-го сборника, 53-ти синглов и 34-х видеоклипов.

Компиляции

Мини-альбомы

Синглы

Музыкальные клипы

Ремиксы

Релизы под псевдонимами

Area21 (с Maejor)

GRX

Примечания 

Гаррикс, Мартин
Гаррикс, Мартин